Двойка:
 Двойка — существительное, соответствующее числу 2.
 Двойка (оценка) в школе.
 «Обсуждение двойки» — картина Сергея Григорьева.
 «Опять двойка?» — картина Решетникова.
 «Опять двойка» — мультфильм.
 «Двойка» — разговорное название автомобилей ВАЗ-2102 и Ауди А2.
 «Двойка» — неофициальное название двухцилиндрового либо двухтактного двигателя.
 Двойка — костюм (без жилета).
 Двойка — пассажир на мотоцикле.
 Двойка — лодка в гребле:
 Двойка парная
 Двойка распашная
 Двойка (байдарка)
 Двойка (каноэ)
 Двойка (карта) — игральная карта достоинством в два очка.
 «Двойка» — американский телесериал.
 Двойка — номер Сайлона из сериала «Звёздный крейсер „Галактика“».
 Названия маршрутов транспорта под № 2, а также самого транспорта, работающего на этих маршрутах.
 Двойка — деревня, Спировский район, Тверская область, Россия
 Комиссия НКВД и Прокурора СССР

См. также 
 
 Дуэт

2 (число)